Het ATP-toernooi van Stuttgart 2015 (met de officiële naam Mercedes Cup) werd gespeeld van 8 tot en met 14 juli 2015. Er werd gespeeld op de outdoor grasbanen van TC Weissenhof in Duitse stad Stuttgart.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Viktor Troicki met 7-6(3) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Florin Mergea. Zij versloegen in de finale Alexander Peya en Bruno Soares met 5-7, 6-2, [10-7].

Het toernooi van 2015 trok 53.800 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stuttgart
Outdoor ATP-toernooi van Stuttgart